Philippe Vasseur peut désigner :
 Philippe Vasseur (1943-), homme politique français ;
 Philippe Vasseur (1966-), acteur français.